Sezon 1995 Formuły 1 – 46. sezon o Mistrzostwo Świata Formuły 1. Rozpoczął się 26 marca na torze Autódromo José Carlos Pace w Interlagos w Brazylii, a zakończył się 12 listopada na torze Adelaide Street Circuit w Adelaide w Australii.

Mistrzem świata w klasyfikacji kierowców po raz drugi w karierze został Michael Schumacher, broniąc tytułu zdobytego rok wcześniej. Tytuł mistrza świata w klasyfikacji konstruktorów po raz pierwszy (i jedyny) zdobył Benetton.

Lista startowa

Zmiany przed sezonem

Zmiany silników 
 Benetton: Ford → Renault
 Jordan: Hart → Peugeot
 Ligier: Renault → Mugen-Honda
 McLaren: Peugeot → Mercedes 
 Pacific: Ilmor → Ford
 Sauber: Mercedes → Ford

Zmiany wśród zespołów 
 Po 36 latach istnienia, z mistrzostw wycofał się zespół Lotus. Zespół zdobył sześć tytułów wśród kierowców i siedem wśród konstruktorów. Prawa do nazwy zespołu, należące dotychczas do Davida Hunta zostały nabyte przez Keitha Wigginsa, właściciela zespołu Pacific 
 Z powodu kłopotów finansowych, do mistrzostw nie przystąpił zespół Larrousse. Początkowo zostali zgłoszeni do mistrzostw jako Junior Larrousse F1, a ich kierowcami mieli być Christophe Bouchut i Éric Bernard. Jednak zespół nie pojawił się w żadnym z wyścigów. Rozmowy z Lolą i DAMS zakończyły się niepowodzeniem.
 Ligier przed rozpoczęciem sezonu zmienił właściciela. Status zespołu i jego właścicieli został dokładnie przeanalizowany przez FIA. Kontrakt, który Martin Brundle podpisał, wywołał pogłoski, jakoby nowym szefem francuskiej ekipy został Tom Walkinshaw. Ruch Walkinshawa do Ligiera był następstwem umowy zawartej w poprzednim roku pomiędzy Flavio Briatore a Maxem Mosleyem, dotycząca nielegalnego usunięcia filtra paliwa podczas Grand Prix Niemiec 1994. 
 W mistrzostwach zadebiutował zespół Forti, dotychczas ścigające się w Formule 3000. Jego kierowcami zostali Pedro Diniz i Roberto Moreno.
 Firma Hart przestała dostarczyć silniki do zespołu Jordan. Nowym dostawcą silników zespołu została firma Peugeot.
 Firma Red Bull została nowym sponsorem tytularnym Saubera.

Zmiany wśród kierowców 
 Mika Salo zastąpił Marka Blundella w zespole Tyrrell, a ich kierowcą testowym został Gabriele Tarquini. Przed potwierdzeniem, że jest kierowcą wyścigowym Tyrrella, Salo był zaangażowany w spór kontraktowy z zespołem Pacific. Rada ds. kontraktów Formuły 1 i przedstawiciele Tyrrella byli zaskoczeni, że prawa do nazwy Lotus zostały nabyte przez Pacific. 13 lutego 1995, Rada ogłosiła wyrok korzystny dla Tyrrella, ponieważ zespół Lotus, z którym podpisany miał kontrakt nie jest tym samym zespołem co Pacific. Salo został potwierdzony późnym wieczorem w dniu prezentacji samochodu Tyrrella.
 Nigel Mansell opuścił Williamsa i przeniósł się do McLarena.
 Mark Blundell zastąpił Martina Brundle’a w zespole McLaren. Jednak Mansell jeździł z McLarenem podczas Grand Prix San Marino i Grand Prix Hiszpanii. Mansell podpisał kontrakt z McLarenem w styczniu, jednak nie mógł zmieścić się do samochodu. 
 Taki Inoue zastąpił Christiana Fittipaldiego w zespole Footwork.
 Jos Verstappen zastąpił Davida Brabhama w zespole Simtek. Drugim kierowcą pozostał Domenico Schiattarella, którego później miał zmienić Hideki Noda. Początkowo to Japończyk miał prowadzić drugi samochód Simteka, jednak ze względu na trudną sytuację Nody, spowodowaną problemami jego głównego sponsora z wypłacalnością po trzęsieniu ziemi w Kobe, odwrócono rotację.
 Andrea Montermini zastąpił Paula Belmondo w zespole Pacific.
 28 października 1994, zespół Ligier wydał oświadczenie prasowe, które informowało, że kierowcami na sezon 1995 będą Olivier Panis i Johnny Herbert. Pod koniec stycznia ogłoszono, że Herbert nie jest już w zespole, a drugim samochodem francuskiej stajni podzielą się Aguri Suzuki i Martin Brundle. Informacja była szokiem zarówno dla Japończyka, jak i jego fanów, którzy byli przekonani, że Suzuki będzie jeździł w całym sezonie. W czasie, gdy japoński kierowca zajmował drugi kokpit Ligiera, Martin Brundle komentował wyścigi Formuły 1 dla BBC.
 Karl Wendlinger powrócił do Saubera, zastępując JJ Lehto.
 Luca Badoer zastąpił swojego rodaka Michele Alboreto w zespole Minardi.

Zmiany w trakcie sezonu

Zmiany wśród zespołów 
 Po Grand Prix Monako, z powodu kłopotów finansowych i braku sponsorów, z rywalizacji wycofał się zespół Simtek.

Zmiany wśród kierowców 
 Jan Magnussen zastąpił Mikę Häkkinena podczas Grand Prix Pacyfiku. Fin musiał poddać się operacji usunięcia wyrostka robaczkowego.
 Gabriele Tarquini zastąpił kontuzjowanego Ukyō Katayamę podczas Grand Prix Europy.
 Massimiliano Papis zastąpił Gianniego Morbidellego od Grand Prix Wielkiej Brytanii do Grand Prix Europy.
 Po Grand Prix Wielkiej Brytanii, miejsce Gachota zajmowali Giovanni Lavaggi (od Grand Prix Niemiec do Grand Prix Włoch) i Jean-Denis Délétraz (Grand Prix Portugalii i Grand Prix Europy)
 Pierluigi Martini odszedł z zespołu Minardi po Grand Prix Niemiec. Do końca sezonu zastąpił go Pedro Lamy.
 Jean-Christophe Boullion zastąpił Karla Wendlingera od Grand Prix Monako do Grand Prix Pacyfiku.

Eliminacje

Zmiany w kalendarzu 
 Po trzynastu latach, do kalendarza wrócił wyścig o Grand Prix Argentyny.
 Pierwotnie Grand Prix Pacyfiku miało się odbyć 16 kwietnia, jednak z powodu trzęsienia ziemi w Japonii, wyścig został przeniesiony na 22 października.
 Wyścigi o Grand Prix Monako i Grand Prix Hiszpanii zamieniły się miejscami.

Wyniki

Najlepsze wyniki w Grand Prix

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi 

1995 w Formule 1